La vita come viene – film del 2003 diretto da Stefano Incerti
La vita come viene (La vie comme elle vient) – romanzo di Anne-Laure Bondoux 
 La vita come viene – traccia dell'album Recidivo di Mario Venuti del 2009 feat. Carmen Consoli